Вінер-Нойштадт

Топоніми 
 Австрія 
 Вінер-Нойштадт — місто в Австрії, у федеральній землі Нижня Австрія
 Вінер-Нойштадт (Ланд) — політичний округ в Австрії, у федеральній землі Нижня Австрія

 Росія
 Вінер-Нойштадт (острів), Росія